Thomas Alexander puede hacer referencia a:

Thomas C. Alexander (político), político de Carolina del Sur, Estados Unidos.
Thomas Cecil Alexander, fundador del movimiento scout en Malasia.
Thomas G. Alexander historiador y académico estadounidense.